Аблация (, „отнемане“) е отнемането на материал от повърхността на даден обект.

Терминът се използва в различни области на науката и техниката, сред които:
 В генетиката – като синоним на генно заглушаване
 В клетъчната биология – за унищожаване или отстраняване на клетки в клетъчна култура
 В геологията – за вид повърхностна ерозия, повърхностно отмиване на скала или почва
 В глациологията и метеорологията – за намаляване на снежната или ледената покривка вследствие на сублимация или съчетание от топене и изпарение.
 В медицината – като синоним на отрязване, ампутация. Понастоящем катетърната аблация е общоприет и рутинно прилаган метод за лечение на голяма част от надкамерните сърдечни аритмии, както и на някои камерни аритмии. Хирургичната аблация се прилага рядко, а фармакологичната вече има само историческо значение, тъй като вече не се прилага. Катетърна аблация се извършва само в специално оборудвани електрофизиологични лаборатории.
 В космическите полети – използва се за създаването на топлинен щит за еднократно използване при кацане на спускаем апарат в атмосферата на Земята или други небесни тела с атмосфера.

Източници 

Материалознание